Maqui puede referirse a:

 Maqui, el nombre común de la planta Aristotelia chilensis;
 Maqui, la abreviación de maquis y maquisard, en referencia a grupos de resistencia antifranquistas españoles o resistencia francesa; 
 Maqui Edicions, una editorial española de juegos de rol.
 MAQUI, Museo de Arte de Armenia y del Quindío.

Homófonos 
 Maki